„Luv” – singel Janet Jackson
 Luv' – holenderska grupa muzyczna działająca w latach 70. XX wieku